Okręty US Navy o nazwie USS „Piqua”

 Pierwszy USS „Piqua” (SP-130), który wcześniej nosił nazwę USS „Kanwaha II” (SP-130), był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918 jako „Kanawha II” i w latach 1918-1919 jako „Piqua”.
 Drugi USS „Piqua” (YTB-793) był holownikiem w latach 1967-2001.

Piqua